«Делай ноги 2» () — австралийский компьютерный мультфильм, премьера которого состоялась 17 ноября 2011 года. Продолжение мультфильма «Делай ноги» (2006). Мультфильм вышел в формате 3D.

Сюжет 
Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший своим блестящим танцорским талантом целое племя императорских пингвинов, стал отцом. Его малыш — Эрик, в точности такой же свободолюбивый и независимый, как и его папа, но в своих амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим.

Кумиром малыша становится Великий Свен, — пингвин, умеющий летать (на самом деле ту́пик). Во всём следуя и подражая ему, Эрик ни в какую не собирается учиться танцевать, вопреки планам и убеждениям Мамбла. Однако, настоящие трудности и проблемы состоят в другом, и, чтобы таковые преодолеть не без успеха, Мамблу и Эрику предстоит забыть о предрассудках и разногласиях, встав на защиту общих интересов и идеалов…

Роли озвучивали 
 Элайджа Вуд — Мамбл
 Робин Уильямс — хохлатый пингвин Ловелас / пингвин Адели Рамон
 Пинк — Глория
  — Эрик
 Карлос Алазраки — Нестор
  — Ломбардо
  — Рауль
  — Риналдо
 Брэд Питт — криль Уилл
 Мэтт Деймон — криль Билл
 Магда Шубански — мисс Виола
 София Вергара — Кармен
 Энтони Лапалья — поморник-босс
  — Дино
  — Фрэнки
 Хьюго Уивинг — Ной (в старости)
 Хэнк Азариа — ту́пик Великий Свен («летающий пингвин»)
  — Пляжный мастер/морской слон
 Common — Сеймур

 Факты 
 Многие актёры озвучивают те же самые роли, что и в первой части мультфильма пять лет назад. Бриттани Мёрфи также начала работу над озвучиванием «своего» персонажа — Глории, — но в связи со смертью актрисы на эту роль взяли Pink.
 В этом мультфильме, также как и в первой части, присутствует не-анимационная вставка с реальными актёрами.
 Фильм вышел в форматах RealD Cinema и IMAX 3D.
 Предваряет ленту небольшой мультфильм из серии Looney Tunes «Daffy’s Rhapsody».
 Happy Feet Two: The Video Game — компьютерная игра по мультфильму разрабатывается компанией KMM Games под PlayStation 3, Xbox 360 и Wii, компанией  под Nintendo DS и Nintendo 3DSHappy Feet Two: The Videogame  на сайте ag.ru.
 В саундтрек мультфильма включена композиция  (LL Cool J, 1991). Также в проморолике присутствуют<ref>Проморолик  на сайте cinemovie.tv</ref> композиции SexyBack (Джастин Тимберлейк, 2006) и  (, 1962). В мультфильме используется песня «Dragostea din tei» молдавской группы O-Zone.
 Ария пингвинёнка про папу основана на второй арии Марио Каварадосси из оперы «Тоска» E lucevan le stelle Джакомо Пуччини.
 В мультфильме звучит песня британской рок-группы Queen и Дэвида Боуи «Under Pressure».

Премьерный показ в разных странах 
 Таиланд, Сингапур — 17 ноября 2011
 Канада, США — 18 ноября 2011
 Бельгия, Нидерланды — 23 ноября 2011
 Аргентина — 24 ноября 2011
 Бразилия, Эстония, Литва, Польша — 25 ноября 2011
 Япония — 26 ноября 2011
 Венгрия — декабрь 2011
 Россия, Германия — 1 декабря 2011
 Армения, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Испания, Великобритания — 2 декабря 2011
 Франция — 7 декабря 2011
 Португалия — 8 декабря 2011
 Швеция — 9 декабря 2011
 Гонконг — 22 декабря 2011
 Чехия — 19 января 2012
 Турция — 20 января 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 О мультфильме, FAQ на сайте movieinsider.com
 О мультфильме на сайте kinocosmos.com

Мультфильмы 2011 года
Компьютерные анимационные фильмы
Музыкальные мультфильмы
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы-сиквелы
Фильмы IMAX
Вымышленные пингвины
Мультфильмы о пингвинах
Фильмы Австралии в 3D
Фильмы 2011 года в 3D
Фильмы Австралии 2011 года
Полнометражные мультфильмы Австралии
Компьютерные анимационные фильмы Австралии